Centrallasarettet kan syfta på:

 Centrallasarettet, Jönköping
 Centrallasarettet, Linköping
 Centrallasarettet, Västerås
 Centrallasarettet Växjö
 Centrallasarettet, Örebro

Se även 
 Centralsjukhus